Alexi Grewal (1960-), coureur cycliste américain,
 Gary Grewal, homme politique provincial canadien,
  (1983-), chanteur indien, 
  (1993-), mannequin indienne, 
  (1957-), homme politique canadien, 
 Hardeep Grewal, homme politique canadien en Ontario
 , historien et écrivain indien, 
  (1984-), chanteur indien, 
 Misha Grewal (1970-), joueuse indienne de squash,
 Nina Grewal (1958-) femme politique canadienne,
  (1977-), acteur indien. 

Patronyme anglais